Камени — фамилия. Известные носители:
 Камени, Карлос
 Камени, Матюрен